

Antroponimi
 Sergi – forma catalana del nome proprio di persona Sergio

Persone 
 Gerardo Sergi (1917-1944) – militare italiano, insignito di medaglia d'oro al valor militare
 Giuseppe Sergi (1946) – storico italiano
 Giuseppe Sergi (1841-1936) – antropologo italiano, padre dell'antropologo Sergio
 Pantaleone Sergi (1947) – giornalista, scrittore e storico italiano
 Sergio Sergi (1878-1972) – antropologo italiano, figlio dell'antropologo Giuseppe

Storia
Sergii – famiglia patrizia romana
 Arco dei Sergi –  arco trionfale romano della città di Pola, in Croazia
 Dinastia dei Sergii – dinastia ducale di Napoli

Altro
 Sergi – 'ndrina della mafia calabrese
 Nižnie Sergi – città della Russia europea estremo orientale